Никола́й Амо́сов:
 Амосов, Николай Алексеевич (1787—1868) — русский генерал-майор, изобретатель «амосовских» печей для пневматического отопления.
 Амосов, Николай Иванович (1881—1944) — русский арфист и музыкальный педагог.
 Амосов, Николай Михайлович (1913—2002) — советский и украинский кардиохирург, Герой Социалистического Труда.